Felipe IV es el nombre de varios monarcas o nobles europeos. Puede referirse a:
 Felipe IV de Macedonia (297 a. C.);
 Felipe IV de Francia (1268–1314);  el Hermoso
 Felipe IV de Borgoña, más conocido como Felipe I de Castilla (1478–1506);
 Felipe IV de Navarra, más conocido como Felipe II de España;
 Felipe IV de España (1605–1665);
 Felipe IV de Aragón, más conocido como Felipe V de España (1683-1746);
 Felipe IV de Sicilia, más conocido como Felipe V de España (1683-1746);
 Felipe IV de Nápoles, más conocido como Felipe V de España (1683-1746);
 Felipe IV de Orleans (1747–1793);
 Felipe IV de Hanau-Lichtenberg.
También existen retratos del monarca español, pintados o atribuidos a Velázquez:
 Felipe IV, en Meadows Museum, Dallas;
 Felipe IV, Museo del Prado;
 Felipe IV, Museo del Prado;
 'Felipe IV de castaño y plata, National Gallery de Londres;
 Felipe IV, 1632, Kunsthistorisches Museum, Viena;
 'Felipe IV a caballo, Museo del Prado;
 Felipe IV en traje de cazador, Museo del Prado;
 'Felipe IV en Fraga, Frick collection, Nueva York;
 Felipe IV, Museo del Prado;
 'Felipe IV con jubón amarillo, atribuido a Velázquez, Museo Ringling.